Klümené  (görögül: Κλυμένη):
 Klümené, Pauszaniasznál Homérosz anyja
 Klümené, egyike az ókeaniszoknak, Iapetosz titán felesége, Prométheusz, Epimétheusz, Atlasz és Menoitiosz anyja, vagy
 Klümené ókeanisz, Héliosz felesége, Phaethón és a héliaszok anyja, vagy
 Klümené ókeanisz, Szthenelosz liguriai király felesége, akitől Küknosz nevű fia született
 Klümené, a néreiszek egyike, Néreusz és Dórisz leánya
 Klümené, az amazonok egyike
 Klümené, Helené udvarhölgye, aki elkísérte Trójába
 Klümené, Katreusz leánya, Naupliosz felesége
 Klümené, Minüasz leánya, Phülakosz felesége
 Klümené, Iasziosz felesége, Atalanté anyja
 Klümené, Prométheusz kedvese, Deukalión anyja
 Klümené, az Arésztől született Diomédész anyja
 Klümené, Pandareósz anyja
 Klümené, a nimfák egyike, Parthenopaiosz felesége
 Klümené, Phülakosz phülakéi király felesége, Iphiklosz anyja
 Klümené, Sztészikhorosz, i. e. 7. századi író anyja

Klymene:
 104 Klymene kisbolygó

Források